Марта Санчес Сальфран (; 14 февраля 1975, Ольгин, Куба) — кубинская волейболистка. Нападающая-доигровщица. Олимпийская чемпионка 2000, чемпионка мира 1998, двукратная обладательница Кубка мира.

Биография 
В национальной сборной Кубы 22-летняя Марта Санчес дебютировала в 1993 году и выступала за неё на протяжении 11 лет, став за это время победителем (2000) и бронзовым призёром (2004) Олимпийских игр, чемпионкой мира 1998, двукратной обладательницей Кубка мира, победителем Гран-при 2000, трёхкратной чемпионкой североамериканского континента, чемпионкой Панамериканских игр 1995, а также обладателем медалей разного достоинства на прочих официальных турнирах.

В 1998 году Марта Санчес, как и многие другие волейболистки сборной Кубы, получила от национальной федерации разрешение на выступление за границей и в течение двух сезонов играла в Италии за команды серии А1 из Палермо и Флоренции. После афинской Олимпиады-2004, где кубинская сборная, в том числе и Санчес, стала обладателем «бронзы», спортсменка вновь выехала за границу и в 2004—2005 по протекции выдающегося российского тренера Николая Карполя провела сезон в подмосковном «Динамо». Кроме неё за «Динамо» выступала другая кубинка — Яйма Ортис, а за «Уралочку» — их соотечественницы Юмилка Руис и Сойла Баррос.

После 2005 года Марта Санчес выступала за команды Испании, Италии, Азербайджана и Румынии, но успеха добилась только в азербайджанском «Локомотиве», с которым в 2012 выиграла Кубок вызова ЕКВ и «серебро» национального первенства.

Клубная карьера 
 …—1998 —  «Ольгин»;
 1998—1999 —  «Палермо»;
 1999—2000 —  «Романелли Фиренце» (Флоренция);
 2000—2004 —  «Ольгин»;
 2004—2005 —  «Динамо» (Московская область);
 2005—2006 —  УКАМ (Мурсия);
 2009 —  «Урбино»;
 2009—2011 —  «Аро Риоха» (Аро);
 2011—2012 —  «Локомотив» (Баку);
 2013—2014 —  «Букурешть» (Бухарест).

Достижения

Со сборной Кубы 
 Олимпийская чемпионка 2000;
 бронзовый призёр Олимпийских игр 2004.
 чемпионка мира 1998.
 двукратный победитель розыгрышей Кубка мира — 1995, 1999.
 победитель розыгрыша Всемирного Кубка чемпионов 1993;
 серебряный призёр Всемирного Кубка чемпионов 1997.
 чемпионка Гран-при 2000;
 двукратный серебряный (1996, 1997) и двукратный бронзовый (1995, 1998) призёр Мирового Гран-при.
 3-кратная чемпионка NORCECA — 1995, 1997, 1999;
 двукратный серебряный призёр чемпионатов NORCECA — 2001, 2003.
 чемпионка Панамериканских игр 1995;
 двукратный серебряный призёр Панамериканских игр — Панамериканских игр 1999, Панамериканских игр 2003.

С клубами 
 серебряный призёр чемпионата Азербайджана 2012.
 победитель розыгрыша Кубка вызова ЕКВ 2012.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте Женской волейбольной Лиги Италии
 Профиль на сайте ФИВБ
 Профиль на сайте ЕКВ
 sports-reference.com 
 women.volleybox.net

Волейболисты Кубы
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2000 года
Волейболисты на летних Олимпийских играх 2004 года
Олимпийские чемпионы по волейболу
Олимпийские чемпионы от Кубы
Чемпионы летних Олимпийских игр 2000 года
Бронзовые призёры летних Олимпийских игр 2004 года
Чемпионы мира по волейболу